Universal Soldier  kan verwijzen naar:

Films
 Universal Soldier (1971)
 Universal Soldier (serie), een filmserie met:
 Universal Soldier (1992)
 Universal Soldier II: Brothers in Arms
 Universal Soldier III: Unfinished Business
 Universal Soldier: The Return
 Universal Soldier: Regeneration
 Universal Soldier: Day of Reckoning
 Universal Soldier (cyborg)

Muziek
 Universal Soldier (nummer), een 'protestlied' door Buffy Sainte-Marie, gecoverd door Donovan
 Universal Soldier (album Donovan 1967)
 Universal Soldier (album Donovan 1995)
 Universal Soldier (album Pastor Troy)

Anders
 Een versie van het Turrican 2-videospel
 Een computerspel Universal Soldier (computerspel)